Емпалме има више значења:

 Општина Емпалме (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Емпалме (Емпалме, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Емпалме (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику